Wurten steht für:
 Warft, ein künstlicher Siedlungshügel an Küsten
 Naturschutzgebiet Wurten, am Nationalpark Hohe Tauern bei Flattach in Kärnten
 Wurtental, Tal in Kärnten

Siehe auch:
 Wurtenkees